Roddy Darragon (ur. 31 sierpnia 1983 w Annecy) – francuski biegacz narciarski, wicemistrz olimpijski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Roddy Darragon pojawił się 8 grudnia 2001 roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w szwajcarskiej miejscowości Ulrichen, gdzie w biegu na 10 km techniką dowolną zajął 23. miejsce. W 2002 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Schonach, gdzie w czołowej trzydziestce znalazł się tylko raz - w sprincie stylem dowolnym był trzydziesty. W tej samej konkurencji był osiemnasty na mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå w 2003 roku. Na rozgrywanych trzy lata później mistrzostwach świata młodzieżowców w Kranju wystąpił tylko w sprincie stylem dowolnym, który ukończył na 21. pozycji. W Pucharze Świata zadebiutował 18 stycznia 2004 roku w Novym Měscie, zajmując trzydzieste miejsce w sprincie stylem dowolnym. Tym samym już w swoim debiucie zdobył swoje pierwsze pucharowe punkty. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadł w sezonie 2004/2005, który zakończył na 45. miejscu. Swój największy sukces Darragon osiągnął podczas igrzysk olimpijskich w Turynie w 2006 roku, gdzie wywalczył srebrny medal w swej koronnej konkurencji. Wyprzedził go jedynie Szwed Björn Lind, a trzecie miejsce zajął rodak zwycięzcy Thobias Fredriksson. na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach olimpijskich w Vancouver rywalizację w sprincie stylem klasycznym zakończył na 31. miejscu. Kilkakrotnie startował na mistrzostwach świata, jednak indywidualnie nigdy nie znalazł się w trzydziestce. W parze z Cyrilem Mirandą zajął jedenaste miejsce w sprincie drużynowym podczas mistrzostw świata w Sapporo w 2007 roku.

Osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach

Miejsca na podium 
Darragon jak dotąd nie stawał na podium zawodów PŚ.

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Francuscy biegacze narciarscy
Francuscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1983
Ludzie urodzeni w Annecy